Die B Grupa 2008/09 war die 60. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 9. August 2008 und endete am 13. Mai 2009.

Modus 
31 Mannschaften wurden geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Dobrudscha Dobritsch zog eine Woche vor Saisonstart zurück und sollte von Ariston Russe ersetzt werden. Diese zogen jedoch ebenfalls noch vor dem 1. Spieltag zurück, sodass die Südgruppe mit 15 Mannschaften durchgeführt wurde.

Die beiden Meister stiegen direkt in die A Grupa auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten den dritten Aufsteiger aus. Die jeweils letzten zwei Teams stiegen in die drittklassige W Grupa ab.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West

Gruppe Ost

Play-off 
Das Spiel fand am 17. Juni 2009 in Lowetsch statt.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

2008 09
Fußballsaison 2008/09